Инфекция — советская/российская панк-группа, основанная в 1986 году Найком Борзовым.

История коллектива 
Группа ИНФЕКЦИЯ была образована в 1986 году в подмосковном городе Видное. Первый состав включал музыкантов: Найк Борзов (гитары, вокал), Себастьян Грей (masturbo лидер гитара) и Андрей Репа (ударные). В таком виде группа существовала до 1990 года и записала шесть домашних альбомов, большинство из которых утеряны. «Сначала писали гитары дома у меня и Себастьяна Грея, — вспоминает Найк, — Мы использовали два катушечных магнитофона и пару гитар, одна из которых имела только три струны, а во вторую, акустическую, запихивался микрофон.
 
И таким образом, через монофонический кассетный магнитофон „Электроника-302“ на полном перегрузе уровня записи воспроизводился эффект fuzz. Тексты песен сочинялись в тот же момент. Потом мы все вместе шли к Репе домой, где стояли барабаны, и писали их в комнате обычной пятиэтажки без какой-либо звукоизоляции и специальной техники. В этой же квартире, кстати, были записаны два первых альбома группы Хуй забей в 1989 году».
 
В 1990 году к ИНФЕКЦИИ присоединились второй барабанщик Дмитрий Детский и бас-гитарист и бэк-вокалист Архип Ахмелеев (ныне лидер группы Boozeman Acoustic Jam). В новом составе в студии подмосковного города Видного при помощи Владислава Афанасова был записан первый студийный альбом группы под названием «Онанизм». Он вышел на независимом лейбле «Попа Бегемота Рекордс», и вскоре песни «Девка с большими сиськами», «В моей жопе самолёт», «Говно плывет», «Проблема», «П*здуй» и другие стали настоящими хитами московского альтернативного панк-рока. Далее группа дает несколько концертов, большинство из которых заканчивается драками с публикой. И на этом ИНФЕКЦИЯ, постепенно рассосавшись, прекращает своё существование.
 
Спустя два года, в 1992 году, по просьбе Бегемота (поэт и идеолог Хуй забей), Найк Борзов снова собирает группу для записи второго альбома «Отверстие для пупка». Теперь в состав входят Найк Борзов (гитара, вокал), Архип Ахмелеев (бас, вокал) и Дмитрий Детский (ударные). В записи также принимали участие гитаристы Алексей Медведев и Мудак, бэк-вокалистка француженка Сильви, и Карабас (продюсер, композитор и голос Хуй забей).
 
Альбом был записан за три дня. В итоге «Отверстие для пупка» стал революционным для российского панк-рока и повлиял на творчество многих известных современных музыкантов этого направления. «Альбом мы писали на двух студиях — в Москве и в Видном, — говорит Найк Борзов, — и во время записи был проведен эксперимент. Абсурдность и абсолютное отсутствие границ в понятиях „хорошо-плохо“. Мы целенаправленно делали то, что вызвало бы у слушателя отторжение. Не положительные, а довольно сильные отрицательные эмоции.
 
Мы добивались такого эффекта и подчеркивали его для себя, например, тем, что мочились в пианино, а потом играли на нём. Музыканты играли в состоянии буквального недержания гитары в руках — почти падая. Барабаны разваливались в процессе записи. И все это очевидно при прослушивании. Читается некий выход музыкантов в абсолютное астральное пространство». После записи альбома группа дает несколько концертов, которые заканчиваются ненавистью к группе других музыкантов и полным восторгом публики. Вторая вспышка ИНФЕКЦИИ длится меньше полугода. Группа снова прекращает своё существование. Музыканты разъезжаются по всему миру, многие прекращают заниматься музыкой вообще.
 
Но в 1996 году группе исполняется 10 лет. Найк Борзов, уже без музыкантов, садится в студию — опять же, по инициативе Бегемота и с помощью Карабаса за два дня записывает альбом, в котором сам играет на всех инструментах. Карабас и раньше помогал ИНФЕКЦИИ, в том числе, оформив обложки для альбомов «Онанизм» и «Отверстие для пупка». В этот раз в некоторых песнях он играет на гитаре и поет вместе с Найком партии хора мальчиков-марсианчиков.
 
Альбом с иллюстрацией из Кама Сутры на обложке получил название «Возьми свою суку на руки». Песня «Девки» из нового альбома стала хитом и вошла в различные ненормативные сборники, такие как «Всяка бяка». Также в альбом вошли две песни, которые Найк впоследствии переписал и включил в свой сольный альбом 1997 года «Головоломка». Это были «Путь» и ставшая супер-знаменитой после выхода в качестве сингла в 2000 году «Лошадка». «Это же вообще круто!» — воскликнул Бегемот, впервые услышав бессмертную песню.
 
В 2007 году «Инфекция» снова свирепствует после долгого отсутствия и неожиданного возвращения в конце 2006 года. Тогда был издан сборник «The Best Infection’s For Girls» и состоялась его презентация в виде треш-панк-фестиваля в клубе «Ikra» 14 декабря.
Ещё при подготовке к выходу «The Best Infection’s For Girls» символом группы стала героиня многих песен «Инфекции» девушка Машенька, изображение которой было положено в основу дизайна диска. Теперь символ в полном смысле этого слова ожил и стал полноправным участником группы, в чём вы можете убедиться на ближайшем концерте.
 
В 2007 году записывает новый альбом «Очко». Название и сроки выпуска символизируют её совершеннолетие, ведь в 2007 «Инфекции» исполнилось 21 год. Пластинка представляет собой компиляцию полностью перезаписанных старых боевиков. В её записи был занят обновленный состав группы: Найк Борзов (гитара, вокал) и Архип Ахмелеев (бас-гитара, вокал) из старого состава, а также Максим Шевченко (гитара, бэк-вокал), Леша Пушер (барабаны, перкуссия, бэк-вокал) и совершенно новая участница Barbie Punk Rock (символ группы, клавишные, бэк-вокал).

В 2007 году Инфекция растет и процветает. 27 октября группа играет в качестве хедлайнера на фестивале «Урал Рок 2007» в екатеринбургском «Телеклубе». В декабре песня Инфекции «Моя страна» входит в культовый сборник «Типа панки и все такое… #8 и #9», презентация которого состоялась в клубе «План Б». Перед Новым годом, в конце декабря, Инфекция заканчивает работу над DVD с фильмом-концертом «Best 4 girls», в основу которого легли фрагменты концерта в «Икре» в 2006, интервью с участниками группы, архивные записи 90-х годов и другие редкие кадры.

В феврале 2008 Инфекция распространяет альбом «Очко» в сети Интернет бесплатно и готовится издать его на CD.
11 апреля в клубе «Б2» прошла презентация первого клипа за всю историю группы — зрителям представили видео на песню «Изо рта». После премьеры в клубе видео отправилось в ротацию на музыкальные каналы.

В мае было официально объявлено о трибьюте Инфекции — многие группы уже записали каверы на песни из творческого наследия группы.
Фирма грамзаписи Никитин в конце мая выпускает на CD альбом «Очко», презентация которого состоялась 18 июня в клубе Гоголь.

Летом 2008 Инфекция принимает участие в качестве хэдлайнера популярных фестивалей: Нашествие, Мега-Бит Фест, Романтик Фест.
В феврале 2009 выходит в свет клип на песню «Черная дыра» из нового альбома группы. Главную роль в клипе сыграла Барби Панк-Рок, а режиссёром видео выступил Найк Борзов.

6 мая в питерской «Орландине» и 7 июня в московской «Икре» группа презентует новый альбом «Ужаснись и преклонись». В альбоме присутствуют новые песни, а также несколько перезаписанных треков раннего периода Инфекции. В этом же году выходит в свет вышеупомянутый трибьют-альбом «the Beautiful Monsters», на котором присутствуют треки молодых исполнителей, на которых, во-многом, повлияла Инфекция. Выход трибьюта сопровождается презентацией в московском клубе.

После этого, группа заявляет о своём распаде. Обозреватель газеты «Московский комсомолец», размышляя о причинах распада «Инфекции», отметил, что она «слишком качественно звучала для маленьких клубов и слишком сквернословила для больших».

20 июля 2016 года Инфекция представляет свой новый альбом «Зомбитранс», записанный группой по случаю тридцати-летия, в обновленном составе (Найк Борзов — вокал, гитара; Архип Ахмелеев — бас, вокал; Максим Шевченко — гитара, вокал; Мария «Лори» Соколова — вокал, перкуссия; Ольга Долгополова — барабаны). Так же во время репетиций к концерту-презентации был записан видеоклип на песню «Экстази»

Состав

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 1986 — «Полцарства за слона» (магнитоальбом)
 1987 — «Инфекция нового гниения» (магнитоальбом)
 1990 — «Онанизм» (popa begemota records)
 1992 — «Отверстие для пупка» (popa begemota records)
 1996 — «Возьми свою суку на руки» (popa begemota records)
 2007 — «Очко» (Никитин)
 2009 — «Ужаснись и преклонись» (ybs-music)
 2016 — «Зомбитранс» (Fuzzuka Records)

Сборники и трибьюты 
 2006 — «The Best Infection’s For Girls» (Никитин)
 2007 — «Best 4 Girls», фильм-концерт (interdvd)
 2009 — «The Beautiful Monsters. Tribute Группы Инфекция» (ybs-music)

См. также 
 Найк Борзов
 Хуй забей

Примечания

Литература 
 

Музыкальные коллективы Москвы
Найк Борзов